Baraldi ist der Familienname folgender Personen:
 Bertha Baraldi (* 1948), mexikanische Wasserspringerin
 Gianfranco Baraldi (* 1935), italienischer Mittelstreckenläufer
 Norma Baraldi (* 1954), mexikanische Wasserspringerin